Västindiska kompaniet kan syfta på:

Danska Västindiska Kompaniet – ett danskt handelskompani grundad 1671 
Franska Västindiska kompaniet – ett franskt handelskompani grundad 1664 
Nederländska Västindiska Kompaniet – en nederländsk handelsorganisation under 1600 och 1700-tale
Svenska Västindiska Kompaniet – ett svenskt handelskompani